Hypo steht für:
 eine altgriechische Präposition und Vorsilbe () mit der Bedeutung „unter“, siehe Liste griechischer Präfixe #hypo; Gegenteil: hyper
  ein bei Diabetikern verwendetes Kurzwort für Hypoglykämie (Unterzuckerung)

Die Kurzformen Hypo oder Hypobank stehen für:
 ein Kreditinstitut  für Grundstückskredite, siehe Hypothekenbank 
 diverse Bankinstitute in Österreich, siehe Verband der österreichischen Landes-Hypothekenbanken
 insbesondere ein österreichisches (kurzzeitig bayerisches) Bankinstitut, die Hypo Alpe Adria
 die ehemalige Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank
 den Damen-Handballverein Hypo Niederösterreich
 den Volleyballverein Hypo Tirol Volleyballteam Innsbruck

HYPO